

Patronyme 

 Frances Abington, actrice britannique ;
 Sir  ou Abington (1560-1647), antiquaire anglais.

Toponyme 

Irlande
 Abington, une localité du comté de Limerick ;
 Abington une localité du comté de Tipperary ;

Royaume-Uni
 Abington, une localité du Cambridgeshire en Angleterre ;
 Abington, une localité du Northamptonshire en Angleterre ;
 Abington,  une localité du South Lanarkshire en Écosse ;

États-Unis
 Abington, une localité du comté de Windham dans le Connecticut ;
 Abington, une localité non-incorporée de l'Abington Township dans le comté de Wayne dans l'Indiana,  ;
 , une localité non-incorporée en Louisiane, aux États-Unis ;
 Abington, une localité du comté de Plymouth dans le Massachusetts ;
 , un Census-designated place du comté de Plymouth dans le Massachusetts ;
  ;
  ;

Équateur
 île Abington, une des îles de l'archipel des Galápagos.

Autres 
 Abington King Dick, un ancien fabricant de motos britannique
 Abington, un cratère vénusien nommé l'honneur de l'actrice britannique Frances Abington

Homonymie de toponyme